Санта-Крус-де-Янгуас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 33,52 км². Население — 68 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Yanguas

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории